Landesfrauenklinik steht für staatliche gynäkologische Kliniken in 

Deutschland:
 Landesfrauenklinik Bamberg
 Landesfrauenklinik Celle, siehe Landeshebammenlehranstalt Celle
 Landesfrauenklinik Erfurt
 Landesfrauenklinik Hannover
 Landesfrauenklinik Karlsruhe
 Landesfrauenklinik Magdeburg
 Landesfrauenklinik Oldenburg, siehe Klinikum Oldenburg #1902: Landesfrauenklinik
 Landesfrauenklinik Stuttgart
 Rheinische Landesfrauenklinik in Wuppertal
 Westfälische Landesfrauenklinik Bochum

Österreich:
 Landesfrauenklinik Linz

Polen:
 Landesfrauenklinik Stettin